Jaua ist der Name folgender Personen: 

 Elías Jaua (Elías José Jaua Milano; * 1969), venezolanischer Politiker
 Jehu (König) (assyrisch Jaua), König von Israel ca. 841– ca. 814 v. Chr.